Iswandi (n. 1977) – canottiere indonesiano
Iswandi (n. 1991) – velocista indonesiano